Фёдор Ртищев:
 Ртищев, Фёдор Григорьевич (ум. 1701) — русский военный и государственный деятель.
 Ртищев, Фёдор Михайлович (1626—1673) — русский государственный деятель и меценат.
 Ртищев, Фёдор Михайлович Меньшой (1628—1663) — русский государственный деятель, царский стольник.